Velika nagrada Azerbajdžana 2017 je bila osma dirka svetovnega prvenstva formule 1 v  in prva dirka pod tem imenom. Odvijala se je 25. junija 2017 na uličnem dirkališču Baku City Circuit v Bakuju. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretji pa je bil Lance Stroll, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes 
|1:41,983
|1:41,275
|1:40,593
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:43,026
|1:41,502
|1:41,027
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:42,678
|1:42,090
|1:41,693
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:42,952
|1:41,911
|1:41,841
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:42,544
|1:41,961
|1:41,879
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:43,162
|1:42,467
|1:42,111
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:43,051
|1:42,751
|1:42,186
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:43,613
|1:42,284
|1:42,753
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:43,165
|1:42,735
|1:42,798
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:42,857
|1:42,215
|1:43,414
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:42,927
|1:43,186
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|55 
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:43,489
|1:43,347
|
|align="center"|15
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:44,029
|1:43,796
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:43,930
|1:44,267
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:44,317
|1:44,603
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:44,334
|
|
|align="center"|19
|-
!17
|align="center"|8 
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:44,468
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:44,795
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:45,030
|
|
|align="center"|18
|-
!—
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|brez časa
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|51
|2:03:55,573
|10
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|51
| +3,904
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|51
| +4,009
|8
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|51
| +5,976
|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|51
| +6,188
|20
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|51
| +30,298
|7
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|51
| +41,753
|12
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|51
| +49,400
|15
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|51
| +59,551
|19
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|51
| +1:29,093
|14
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|51
| +1:31,794
|17
|
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|51
| +1:32,160
|18
|
|-
!13
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|50
| +1 krog
|16
|
|-
!14
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|46
|Puščanje olja
|3
|
|-
!Ods
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|39
|Krmiljenje
|6
|
|-
!Ods
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|25
|Vzmetenje
|9
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|24
|Trčenje
|13
|
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|12
|Pritisk olja
|5
|
|-
!Ods
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|9
|Prenos
|11
|
|-
!Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|7
|Menjalnik
|1
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2017
2017